Gieser steht für:

 Gieser, eine Landform des Lausitzer Braunkohlereviers
 Gieser-Wildeman-Birne, eine spezielle Kochbirne

Gieser ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Gieser (1909–1973), deutscher Brigadegeneral

Siehe auch:

 Gießer
 Gisser